Impedância acústica
 Impedância amortecida
 Impedância associada
 Impedância associadora
 Impedância característica
 Impedância característica do vácuo
 Impedância complexa
 Impedância de carga
 Impedância de entrada
 Impedância de saída
 Impedância de transferência
 Impedância do lado de entrada
 Impedância do ponto de excitação
 Impedância elétrica
 Impedância eletroquímica
 Impedância interativa
 Impedância mecânica
 Impedância mecânica negativa

Desambiguação